Termenul „Coral” se poate referi la:

Corali, animale nevertebrate marine din clasa Anthozoa, încrengătura Cnidaria
Coral (compoziție muzicală), un cântec religios pe mai multe voci, în biserica protestantă

Locuri
United States
Coral, Illinois, o comunitate neîncorporată
Coral City, Wisconsin, o comunitate neîncorporată

Australia
Marea Coralilor
Marea Barieră de Corali

Divertisment și media
The Coral, formație britanică
Coral Pictures, Miami, Florida
Coral Records
Coral Segovia
Coral Smith

Informatică
Coral Content Distribution Network, sistem webcaching peer-to-peer
CORAL 66, limbaj de programare
Coral Consortium, grup industrial
CORAL (computer), o familie de minicalculatoare românești, produsă în anii '70 de Fabrica de Calculatoare București.

Altele
MV Coral, o navă de croazieră operată de Louis Cruises